Cybo – genueński ród arystokratyczny greckiego pochodzenia panujący w księstwach Massy i Carrary w latach 1546-1790.

Historia 
Ród Cybo wywodził się ze starej genueńskiej późnośredniowiecznej szlachty greckiego pochodzenia. Pierwsze wzmianki o jego przedstawicielach pochodzą z X wieku. W XII wieku kilku Cybów zasiadło w magistracie miasta. W 1484 roku kardynał Jan Baptysta Cybo został wybrany na papieża pod imieniem Innocentego VIII. To wyniesienie było początkiem kariery Cybów na papieskim dworze - sam Innocenty VIII miał dwoje dzieci - Franciszka (1450-1519) i Teodorę (1455-1508). Franciszek został mianowany przez króla Neapolu księciem Spoleto i poślubił córkę władcy Florencjii Wawrzyńca Wspaniałego, Magdaleną (1473–1528). 

Po śmierci Innocentego VIII jego potomkowie stracili na znaczeniu, ale po kilkunastu latach za panowania szwagra Franciszka papieża Leona X Cybowie ponownie znaleźli się w bliskim otoczeniu papieża i dzięki jego protekcji jeden z synów Franciszka Innocenty (1491-1550) został kardynałem, a drugi Wawrzyniec (1500-1549) księciem Ferentillo i poślubił w maju 1520 Ryszardę Malaspinę markizę Massy i Carrary będącą wówczas jedną z najkorzystniejszych dziedziczek we Włoszech, dając tym samym początek linii książąt Massy i Carrary o nazwisko Cybo-Malaspina.

Ostatnią przedstawicielką rodu była Maria Teresa Cybo-Malaspina (1725-1790) księżna Massy i Carrary, żona księcia Herkulesa III d’Este (1727-1803), księcia Modeny i Reggio. Ich jedyną córką i spadkobierczynią tytułów zarówno ojca jak i matki była Ich spadkobiercą Maria Beatrycze d’Este (1750-1829), księżna Massy i Carrary, która ze związku z arcyksięciem austriackim Ferdynandem miała syna Franciszka IV, który w 1814 roku został księciem Modeny, Reggio, Massy i Carrary. Jego jedyny syn bezpotomny Franciszek V pozostawił swoje ogromne posiadłości swojemu kuzynowi i następcy austriackiego tronu Franciszkowi Ferdynandowi

Członkowie rodu Cybo wchodzili w związki małżeńskie z najsłynniejszymi włoskimi rodami książęcymi w tym z Medyceuszami z Florencji, Della Roverami z Urbino, Estami z Modeny i Reggio, oraz Picami della Mirandola.

Genealogia

Zobacz też 
 Massa
 Carrara